Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

297e régiment d'artillerie
297e régiment d'infanterie

Homonymie d'unités militaires